Глиненка () — пассажирский железнодорожный остановочный пункт Киевской дирекции Юго-Западной железной дороги на линии Чернигов — Новобелицкая, расположенный между пгт Репки и селом Глиненка (Черниговская область, Украина). Название станции из-за села Глиненка, расположенного северо-восточнее. На топографической карте M-36-003 остановочный пункт обозначена непосредственно восточнее пгт Репки.

История 
Остановочный пункт был открыт в 1930 году на действующей ж/д линии Чернигов—Новобелицкая.

Общие сведения 
Остановочный пункт представлен одной боковой платформой. Имеет 1 путь. Нет здания вокзала.

Пассажирское сообщение 
Ежедневно станция принимает две пары пригородных поездов сообщения Чернигов—Горностаевка.

Соседние станции

Ссылки 
 Розклад руху приміських поїздів. Регіональна філія «Південно-Західної залізниця»
 
 

Железнодорожные станции по алфавиту
Станции Юго-Западной железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Черниговской области